Black Up — дебютный студийный альбом американского хип-хоп-дуэта , изданный 28 июня 2011 года на студии Sub Pop.

История

Реакция общественности 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Metacritic, MSN Music,, The New York Times, The Observer.

Списки 
{|class="wikitable sortable"
|-
! Публикация
! Страна
! Список
! Год
! Ранг
|-
| Mojo
| align="center"| UK
| Top 50 albums of 2011
| 2011
| align="center"|36
|-
| Popmatters
| align="center"| US
| 75 Best Albums of 2011
| 2011
| align="center"|30
|-
| Pitchfork Media
| align="center"| US
| Best Albums of 2011
| 2011
| align="center"|14
|-
| Pitchfork
| align="center"| US
| The 200 Best Albums of the 2010s
| 2019
| align="center"| 179
|-
| Hip Hop Is Read
| align="center"| US
| Top 25 Hip Hop Albums of 2011
| 2011
| align="center"|10
|-
|Epitonic
| align="center"| US
| Top 40 Albums of 2011
| 2011
| align="center"|4
|-
|Gorilla vs. Bear
| align="center"| US
| Albums of 2011
| 2011
| align="center"|1
|-
|Gorilla vs. Bear
| align="center"| US
| Albums of the Decade: 2010-2019
| 2019
| align="center"|5
|-
|Prefixmag
| align="center"| US
| Top 50 Albums of 2011
| 2011
| align="center"|1
|-
|The Seattle Times
| align="center"| US
| Best Pop Music 2011
| 2011
| align="center"|1
|-
|Potholes In My Blog
| align="center"| US
|Top 15 Albums of 2011
| 2011
| align="center"|1
|-
|Cokemachineglow
| align="center"| US
| Top 50 Albums of 2011
| 2011
| align="center"|1
|-
|}

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Lese Majesty (полная аудиоверсия альбома)
 
 Shabazz Palaces
 Sub Pop Records: Shabazz Palaces

Альбомы Sub Pop